La voûte crânienne est constituée par un ensemble d’os convexes (os frontal en avant, os pariétal, os temporal et grandes ailes de l'os sphénoïde latéralement, os occipital en arrière). 

Chacun de ces os a une forme particulière : l’os frontal forme notre front, le rebord orbitaire supérieur et la racine du nez. L’os pariétal est le plus grand et forme avec l’os temporal et les grandes ailes de l'os sphénoïde tout le côté du crâne. L’os occipital forme l’arrière du crâne ; il est en grande partie protégé par la masse des muscles de la nuque. 

Ces os plats présentent 2 faces : 

 la face externe (dite lame externe ou table externe) est recouverte par le scalp ou cuir chevelu ;
 la face interne (dite lame interne ou table interne) recouvre les méninges ;
 entre ces deux lames d'os compact, se trouve une couche de tissu spongieux appelée diploë où circulent les veines diploïques.

Ces différents os constituants sont soudés solidement les uns aux autres au niveau des sutures osseuses. Chez l’enfant, ces sutures osseuses ne sont pas soudées car elles sont le lieu de croissance des os de la voûte.

Cette charpente osseuse qui forme la voûte est solidaire de la base du crâne.

Notes et références 

Crâne